La palabra FASA puede referirse a:

FASA Corporation, una empresa norteamericana que creó, entre otras, las líneas de productos de BattleTech y Shadowrun.
FASA Interactive, un estudio desarrollador de videojuegos, división de Microsoft Game Studios.
Farmacias Ahumada, una cadena de farmacias que opera en Chile bajo este nombre y como Fasa en el resto de Latinoamérica.
FASA-Renault, antigua denominación de la empresa de automóviles en España del fabricante francés Renault.
FASA, Federación Argentina de Sky y Andinismo.
Fasá, un municipio del sur de Irán.